Кари Олвик Гримсбё (; род. 4 января 1985 года в Бергене) — норвежская гандболистка, вратарь. Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы.

Замужем, в июне 2013 года родила сына Синдре.

Карьера

Клубная 
Занималась гандболом с пяти лет в составе клуба . После выступления за клуб «Оркдал» перебралась в «Бьесен». С ним вышла в финал Кубка обладателей кубков ЕГФ, но проиграла там румынскому клубу «Рамницу» из Валчи. С лета 2010 года выступает за датский «Эсбьерг», в ноябре 2012 года в связи с ожиданием рождения ребёнка ушла в декретный отпуск. Вернулась в гандбол в сезоне 2013/2014, в январе 2015 года перешла в венгерский «Дьёр ЭТО». Трижды подряд (2016, 2017 и 2018) признавалась лучшим вратарём Лиги чемпионов ЕГФ.

30 апреля 2020 года объявила о завершении игровой карьеры. После завершения карьеры работает тренером вратарей в норвежском клубе «Бьосен».

В сборной 
Сыграла более 170 игр за сборную, дебютировав 28 сентября 2005 года против сборной Португалии. Чемпионка Европы 2006, 2008, 2010, 2014 и 2016 годов, вице-чемпионка мира 2007 и 2017 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2009 года, чемпионка мира 2011 и 2015 годов, олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов. В 2012 году вошла в символическую сборную на Олимпийских играх. На Олимпийских играх 2016 года, где Норвегия стала третьей, вновь была признана лучшим вратарём.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЕГФ 

Гандболисты Норвегии
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы мира по гандболу
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Игроки ЖГК «Эсбьерг»
Игроки ЖГК «Дьёр»